Вильямс, Пётр Владимирович
 Федоровский, Фёдор Фёдорович
 Вирсаладзе, Симон Багратович
 Левенталь, Валерий Яковлевич
 Курилко, Михаил Иванович
 Дмитриев, Владимир Владимирович
 Рындин, Вадим Фёдорович
 Золотарёв, Николай Николаевич
 Петрицкий, Анатолий Галактионович
 М. Петровский
 Бенуа, Александр Николаевич
 Корин, Павел Дмитриевич
 Васнецов, Виктор Михайлович
 Головин, Александр Яковлевич
 Коровин, Константин Алексеевич
Орлов Александр Владимирович
 Поленов, Василий Дмитриевич
 Сумбаташвили, Иосиф Георгиевич
 Павел Каплевич
 Юрий Купер

См. также 
 Оперная труппа Большого театра
 Балетная труппа Большого театра
 Режиссёры и хореографы Большого театра
 Дирижёры Большого театра